Martin Weber (voetballer) - Zwitsers voetballer
 Martin Weber (skispringer) - (Oost-)Duits skispringer
 Martin Weber (architect) - Duits architect
 Martin Weber (politicus) - Oostenrijks politicus
 Martin Weber (econoom) - Duits econoom
 Martin Weber (zwemmer) - Duits paralympisch zwemmer